Le Sicilien ou l'Amour peintre, pièce de théâtre de Molière donnée en 1667, avec une mise en musique de Marc-Antoine Charpentier
Le Sicilien, film réalisé par Pierre Chevalier en 1958 avec Fernand Raynaud
Le Sicilien (The Sicilian), roman écrit par Mario Puzo en 1985  
Le Sicilien, film réalisé par Michael Cimino en 1987 avec Christophe Lambert